Toto je seznam měst v Kamerunu.

Zdaleka největšími aglomeracemi v Kamerunu jsou Yaoundé, kde žije 2 586 734 obyvatel, a Douala, kde žije 2 399 812 obyvatel. Dohromady to představuje asi 30% obyvatelstva celé země.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 30 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 9. dubna 1976 a 10. dubna 1987, odhady počtu obyvatel k 1. lednu 2005 a provincie, do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na vlastní město bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti.

Reference

Související články 
 Seznamy měst podle zemí

Externí odkazy 
 
 Mongabay - počty obyvatel kamerunských měst v současnosti
 City Population - počty obyvatel kamerunských měst v historii

 
Kamerun
města